Hermann Bückmann ist der Name von

* Hermann Bückmann (Fotograf) (Herman Bückmann; Johan Herman Bückmann; 1820–1884), niederländischer Hoffotograf
 Hermann Bückmann (Goldschmied) (Hermann Friedrich Wilhelm Bückmann; um 1814–nach 1866), Königlich Hannoverscher Hof-Juwelier

Siehe auch
 Hermann Beckmann